Филиппинский висячий попугайчик () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Окраска оперения в зелёных, красных и золотисто-жёлтых тонах, на затылке имеется пятно золотисто-жёлтого цвета. Лоб красный, щёки голубые, у самца на горле красное пятно. Клюв красный.

Распространение 
Обитает на Филиппинских островах.

Классификация 
Вид включает 11 подвидов:
 Loriculus philippensis apicalis Souance, 1856 — обитает на островах Минданао, Dinagat и Bazol.
 Loriculus philippensis bonapartei Souance, 1856 — обитает на островах Jolo, Bangao, и Tawitawi (острова Сулу).
 Loriculus philippensis bournsi McGregor, 1905 — обитает на островах Tablas, Romblon и Sibuyan.
 Loriculus philippensis chrysonotus P. L. Sclater, 1872 — вероятно вымер.
 Loriculus philippensis dohertyi Hartert, 1906 — эндемик острова Basilan.
 Loriculus philippensis mindorensis Steere, 1890 — эндемик острова Миндоро.
 Loriculus philippensis panayensis — обитает на островах Ticao, Masbate и Панай.
 Loriculus philippensis philippensis (Statius Muller, 1776) — обитает на островах Лусон, Polillo, Marinduque, Катандуанес и Banton.
 Loriculus philippensis regulus Souance, 1856 — обитает на островах Guimaras и Негрос.
 Loriculus philippensis siquijorensis Steere, 1890 — эндемик острова Siquijor (вероятно вымер).
 Loriculus philippensis worcesteri Steere, 1890 — обитает на островах Самар, Лейте и Бохоль.

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Животные, описанные в 1776 году
Эндемики Филиппин
Птицы Азии